Харухиса Хасэгава (; ) — японский футболист. Выступал за сборную Японии.

Клубная карьера 
После окончания  в 1980 году Хасэгава стал игроком «Сересо Осака» (ранее — «Янмар Дизель»). В том сезоне клуб выиграл чемпионат страны, а в 1983 и 1984 году победил в Кубке лиги. В 1987 году Хасэгава завершил карьеру. Он сыграл 75 матчей и забил 24 гола в чемпионате, а в 1982 году был включен в символическую сборную национального чемпионата.

Карьера в сборной 
19 ноября 1978 года, когда Хасэгава еще был студентом, он дебютировал за сборную Японии против Советского Союза в рамках серии товарищеских матчей. А через месяц он выступил на Азиатских играх. В 1980 он участвовал в квалификации летних Олимпийских игр и отборочных матчах к чемпионату мира 1982 года. Всего за национальную команду Хасэгава провел 15 игр и забил 4 гола. Завершил выступления в 1981 году после встречи с Южной Кореей.

Статистика

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте National-Football-Teams
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Сересо Осака»